Савицки може да се отнася за:

 Константин Савицки (1844 – 1905) – руски художник, передвижник
 Марек Савицки (р. 1958) – полски министър на земеделието
 Михаил Савицки (1922 – 2010) – беларуски живописец и педагог

Савицкая
 Светлана Савицкая (р. 1948) – втората жена, космонавт в света

Руски фамилни имена